Rumunjska:
 Horea (Alba, Rumunjska), grad u županiji Alba
 Horea (rijeka)
 Vasile Ursu Nicola, poznat kao Horea, vođa pobune u Horei (Alba) u 1784. – 1785.